IV Чемпионат Европы по самбо прошёл во Дворце спорта города Варна (Болгария) 19-21 апреля 1982 года. Участвовали борцы из 8 стран: Болгарии, Венгрии, Испании, Италии, Греции, СССР, Франции, Швейцарии. Судейской коллегией руководил Иван Тищенков.

Медалисты

Командный зачёт

Примечания

Литература 
 Панорама спортивного года 1982 / Сост. А. Н. Корольков — : Физкультура и спорт, 1983. С. 99

Ссылки 
 
 Чемпионат Европы 1982
 IV чемпионат Европы по самбо 1982

Чемпионаты Европы по самбо
Апрель 1982 года
Спорт в Болгарии в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Варне
Международные соревнования по самбо в Болгарии
Чемпионаты Европы в 1982 году
1982 год в самбо